Chris Givens (1989) – giocatore di football americano statunitense
Daniel Givens (...) – musicista statunitense
Don Givens (1949) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
Ed Givens (1930-1967) – astronauta statunitense
Jack Givens (1956) – ex cestista statunitense
John Givens (1926-2009) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Victoria Givens (1970) – attrice pornografica statunitense